Єврохокейтур 2006–2007 () — 11-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеський Кубок пойштовни

Кубок Кар'яла

Кубок Першого каналу (хокей)

Хокейні ігри LG

Підсумкова таблиця Євротуру

Фінали

1 місце 
  —  3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
  —  2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

3 місце 
  —  1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
  —  1:0 (0:0, 2:0, 2:0) овертайм 1:0

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокей у Швеції‎
2006 у хокеї з шайбою
2007 у хокеї з шайбою